Casa de Correus i Telègrafs (Barcelona) 
 Edifici de Correus (Girona)
 Edifici de Correus (Roses), antic edifici de Correos a Roses (Alt Empordà) 
 Edifici de Correus (València), edifici a la plaça de l'Ajuntament construït entre 1915 i 1922 
 Edifici de Correus de Maputo, immoble a Maputo (Moçambic)
 Edifici de Correus i Telègrafs de Castelló a la Plana Baixa
 Edifici de Correus i Telègrafs (Portbou) a l'Alt Empordà
 Edifici Correus i Telègrafs de Sabadell al Vallès
 Ministre de Correus i Telègrafs, càrrec del govern de l'Estat Lliure d'Irlanda i de la República d'Irlanda de 1924 a 1984